

Onomastica 
 Giammarco – variante nome proprio di persona italiano maschile Gianmarco

Persone 
 David Giammarco (...) – ingegnere del suono statunitense
 David Giammarco (...) – attore e giornalista canadese
 Enrico Giammarco (1896-1940) – militare italiano
 Ernesto Giammarco (1916-1987) – linguista e accademico italiano
 Giuseppe Giammarco (1894-1957) – politico italiano
 Henry Giammarco (1926-2004) – politico statunitense
 Luca Giammarco (1968) – skater e arrampicatore italiano
 Maurizio Giammarco (1952) – sassofonista, compositore, arrangiatore jazz italiano
 Paolo Giammarco (1921-2003) – allenatore di calcio e calciatore italiano